Románia
Negoiești, falu Bákó megyében
Negoiești, falu Prahova megyében